Saharanpur (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Saharanpur (divisie), een divisie binnen de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
 Saharanpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Saharanpur